|-
| 21001 Trogrlic || 1987 GF || 1 aprilie 1987 || Palomar || 
|-
| 21002 - ||  || 29 august 1987 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21003 - ||  || 17 decembrie 1987 || La Silla || E. W. Elst, 
|-
| 21004 ||  || 22 ianuarie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 21005 ||  || 28 ianuarie 1988 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 21006 - ||  || 17 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21007 - ||  || 19 martie 1988 || La Silla || 
|-
| 21008 - || 1988 PE || 9 august 1988 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 21009 - ||  || 12 august 1988 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 21010 Kishon ||  || 13 august 1988 ||  || F. Börngen
|-
| 21011 ||  || 1 septembrie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 21012 ||  || 8 septembrie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 21013 - ||  || 14 septembrie 1988 ||  || S. J. Bus
|-
| 21014 Daishi ||  || 13 octombrie 1988 ||  || T. Seki
|-
| 21015 - || 1988 UF || 16 octombrie 1988 ||  || , 
|-
| 21016 Miyazawaseiroku || 1988 VA || 2 noiembrie 1988 ||  || T. Seki
|-
| 21017 - || 1988 VP || 3 noiembrie 1988 ||  || , 
|-
| 21018 ||  || 2 noiembrie 1988 ||  || 
|-
| 21019 ||  || 2 noiembrie 1988 || Kushiro || , 
|-
| 21020 - ||  || 8 noiembrie 1988 ||  || , 
|-
| 21021 ||  || 7 decembrie 1988 ||  || 
|-
| 21022 Ike || 1989 CR || 2 februarie 1989 ||  || T. Seki
|-
| 21023 || 1989 DK || 28 februarie 1989 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 21024 - ||  || 3 aprilie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21025 - ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21026 - ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21027 - ||  || 28 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21028 - || 1989 TO || 4 octombrie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 21029 - ||  || 7 octombrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21030 - ||  || 2 octombrie 1989 ||  || S. J. Bus
|-
| 21031 ||  || 3 octombrie 1989 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 21032 ||  || 4 octombrie 1989 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 21033 - || 1989 UM || 21 octombrie 1989 ||  || K. Endate, 
|-
| 21034 ||  || 25 noiembrie 1989 ||  || 
|-
| 21035 - || 1990 AE || 1 ianuarie 1990 ||  || K. Endate, 
|-
| 21036 - ||  || 30 ianuarie 1990 || Kushiro || , K. Watanabe
|-
| 21037 || 1990 EB || 4 martie 1990 ||  || 
|-
| 21038 - ||  || 2 martie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21039 - ||  || 2 martie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21040 - || 1990 OZ || 20 iulie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 21041 ||  || 22 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 21042 - ||  || 16 august 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21043 ||  || 15 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 21044 ||  || 16 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 21045 ||  || 18 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 21046 ||  || 18 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 21047 Hodierna ||  || 22 septembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21048 - ||  || 22 septembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21049 ||  || 17 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 21050 Beck ||  || 10 octombrie 1990 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 21051 - || 1990 UM || 20 octombrie 1990 ||  || T. Urata
|-
| 21052 - ||  || 16 octombrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21053 || 1990 VE || 10 noiembrie 1990 ||  || , T. Urata
|-
| 21054 - ||  || 15 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21055 - || 1990 YR || 23 decembrie 1990 ||  || , 
|-
| 21056 - ||  || 14 februarie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 21057 - ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21058 - ||  || 10 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21059 Penderecki ||  || 9 aprilie 1991 ||  || F. Börngen
|-
| 21060 - || 1991 JC || 2 mai 1991 ||  || T. Urata
|-
| 21061 - || 1991 JD || 3 mai 1991 || Oohira || T. Urata
|-
| 21062 Iasky ||  || 13 mai 1991 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 21063 ||  || 8 mai 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 21064 Yangliwei ||  || 6 iunie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21065 - || 1991 NM || 10 iulie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 21066 ||  || 10 iulie 1991 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 21067 - ||  || 2 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21068 - ||  || 2 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21069 - ||  || 3 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21070 - ||  || 6 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21071 - ||  || 6 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21072 ||  || 5 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 21073 Darksky || 1991 RE || 4 septembrie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 21074 Rügen ||  || 12 septembrie 1991 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 21075 Heussinger ||  || 12 septembrie 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 21076 Kokoschka ||  || 12 septembrie 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 21077 ||  || 13 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 21078 ||  || 15 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 21079 ||  || 11 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 21080 ||  || 13 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 21081 ||  || 14 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 21082 Araimasaru ||  || 13 octombrie 1991 ||  || , 
|-
| 21083 ||  || 2 octombrie 1991 || Palomar || 
|-
| 21084 ||  || 31 octombrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 21085 ||  || 18 octombrie 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 21086 - ||  || 10 ianuarie 1992 ||  || , 
|-
| 21087 Petsimpallas ||  || 30 ianuarie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21088 - ||  || 30 ianuarie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21089 Mochizuki || 1992 CQ || 8 februarie 1992 ||  || T. Seki
|-
| 21090 - ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || 
|-
| 21091 - ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 21092 - ||  || 1 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 21093 - ||  || 1 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 21094 - ||  || 1 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 21095 - ||  || 6 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 21096 - ||  || 6 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 21097 - ||  || 8 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 21098 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 21099 - ||  || 4 aprilie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21100 || 1992 OB || 26 iulie 1992 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-